Дума́н Ахметтиллаулы́ Нарзилда́ев (; 6 сентября 1993, Жанакорганский район, Кызылординская область, Казахстан) — казахстанский футболист, полузащитник клуба «Каспий» и сборной Казахстана.

Карьера 
Воспитанник кызылординского футбола. Карьеру начинал в 2012 году в составе клуба «Кайсар». В 2018 году за клуб провел 28 матчей в которых забил 2 мяча. В Кайсаре он показал шикарную игру.

Достижения 
 «Кайсар»
 Победитель первой лиги (2): 2013, 2016
 Обладатель Кубка Казахстана: 2019

Клубная статистика

Ссылки 
 Профиль на сайте Vesti.kz

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Кайсар»
Игроки ФК «Каспий» Актау